Požun je lahko:

 Požun, naselje na Hrvaškem
 Požun, priimek več znanih ljudi